Nagari bezeichnet.

Nagari (Stadt), eine Stadt in Andhra Pradesh
die Nagari-Schrift, eine indische Schrift, die der Vorläufer einiger wichtiger indischer Schriften bildet
 verkürzend auch Devanagari, die bedeutendste indische Schrift und eine Tochterschrift des Nagari.
Nagari, indonesische Verwaltungseinheit, siehe Verwaltungsgliederung Indonesiens #Dörfer